Курочка Анатолій Михайлович (1967—2014) — старший сержант МВСУ, учасник російсько-української війни.
 Курочка Анатолій Якович (1938—1985) — український радянський поет.
 Курочка Андрій Євгенович (1976—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Кубарський Іван (Курочка-Армашевський Іван Григорович) — канадський художник українського походження.
 Сніжний Віталій Сергійович (Курочка Микита Микитович) — український поет, письменник, жертва сталінського терору.

Див. також 
 Курочко
Прізвища